El término ambrosia o ambrosía puede referirse:

 Ambrosía, comida o bebida de los dioses en la mitología griega;
 [[Ambrosia (gastronomía)|Ambrosia]], hay postres varios, entre ellos uno típico del sur de Estados Unidos y otro de Argentina;
 Ambrosia,  género de plantas herbáceas de la familia de las asteráceas;
 (193) Ambrosia''', un asteroide del cinturón de asteroides.
 Ambrosia (banda), banda americana de rock formada en Los Ángeles, California, en 1970.